Deighton ist der Familienname folgender Personen: 
 John Deighton (1830–1875), kanadischer Dampfschiffkapitän und Barbesitzer
 Len Deighton (* 1929), britischer Fotograf und Autor
 Marga Ann Deighton (1890–1971), Schauspielerin
 Paul Deighton, Baron Deighton (* 1956)

Deighton ist der Name folgender Orte:
 Deighton (Queensland), Australien
 Deighton (York), Großbritannien

Siehe auch:
 Dayton